Ной-Цаухе (), також Нова-Нива () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпреевальд. Складова частина об'єднання громад Ліберозе/Обершпреевальд.

Площа — 38,69 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу